Alton Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alton Lake (Florida), im Lafayette County
 Alton Lake (Minnesota), im Cook County